Shinyanga (regio), een regio in Tanzania
 Shinyanga (stad), de hoofdstad van die regio